Rangsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rangsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (2,74 km²)
Rangsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (53,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn